Telsinoe è un personaggio della mitologia greca, una delle Muse, figlia di Mnemosine e di Zeus.
 Telsinoe è anche un satellite naturale minore del pianeta Giove.